Генрі Черні (* 1959) — канадський актор, найбільш відомий за роллю Конрада Грейсона в прайм-тайм мильній опері ABC «Помста».
 Карл Черні (1791—1857) — австрійський піаніст та композитор чеського походження.
 Майкл Черні (* 1946) — канадський церковний діяч, єзуїт, архиєпископ, кардинал-диякон.

Черні — агромістечко в Брестському районі Брестської області.

Черні — хутір в Усть-Донецькому районі Ростовської області.

 6294 Черні — астероїд головного поясу.